! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 180001–180100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 180101–180200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 180201–180300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 180301–180400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 180401–180500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 180501–180600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 180601–180700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 180701–180800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 180801–180900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 180901–181000 [ editare]

Lista planetelor minore (180001-181000)